Bercu se poate referi la:
 Localități din România:
 Bercu, Hunedoara
Bercu, Satu Mare
 Localități din România cu nume compuse:
 Bercu Nou, Satu Mare
 Nume de familie
 Alina Elena Bercu
 Bercu Zuckerman

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie evreiești